Коровка сосновая () — вид божьих коровок, обитающий в Европе, в восточной части Палеарктики на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Питается различными видами тли, такими как Lachnus pinicola, Pineus pini и Cinara pilicornis. Можно встретить с марта по октябрь. Зимуют скоплениями в коре лиственных и хвойных деревьев, таких как сосны и тополя.

Описание 
Жуки с умеренно выпуклым телом длиной 5,0—6,5 мм. Переднеспинка светло-жёлтая с 11-ю пятнами, которые иногда частично сливаются друг с другом. Эпистернум среднегруди белый. На каждом надкрыльях по восемь чёрных пятен или только по два пятна на боковом крае.

Обитает в хвойных и смешанных лесах питается тлями, в том числе Pineus pini и Cinara pinicola. Привлекается светом в тёмное время суток. В течение жизни жук съедает около 40 тлей.

Яйца жёлтой окраски и длиной 1—1,5 мм, шириной 0,3—05 мм. Самки откладывают их либо поодиночке либо группами по 5—7 штук. Выход личинок из яйца происходит на 5—7 сутки.

У личинки тело покрыто щетинками, которые на голове расположены полукругом. У личинок IV возраста на теле имеется три ряда жёлтых точек, которые сливаясь формируют три полосы. Срединная полоса самая широкая. Длинельность развития личинки от 14 до 17 дней.

Подвиды 
К подвидам относятся:
 Harmonia quadripunctata var. sordida Weise, 1879
 Harmonia quadripunctata var. nebulosa Weise, 1879
 Harmonia quadripunctata var. abieticola Weise, 1885
 Harmonia quadripunctata var. pinastri Weise, 1879
 Harmonia quadripunctata var. rustica Weise, 1879
 Harmonia quadripunctata var. multimaculata Heyden
 Harmonia quadripunctata var. sedecimpunctata (Fabricius, 1781)

Галерея

Примечания 

Божьи коровки
Насекомые Евразии
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1763 году